Мари́я дель Ка́рмен Гарси́а Ма́ура (; род. ) — испанская актриса. Наиболее известна по сотрудничеству с кинорежиссёрами Педро Альмодоваром и Алексом де ла Иглесиа.

Биография 
Родилась 15 сентября 1945 года в Мадриде. Ближайшие родственники Кармен Мауры принадлежат к влиятельному семейству Маура, известному своими политиками (включая Антонио Маура, пятикратного премьер-министра Испании), адвокатами и артистами.

Начинала свою карьеру как певица. Карьера в кино началась в 1970 году с выходом фильма The Man in Hiding. Затем последовала крупная роль в фильме «Бумажные тигры» в 1977 году.

Хотя Маура играла в основном драматические роли, она также была отмечена в нескольких комедийных фильмах таких, как Sal gorda (1984), Sé infiel y no mires con quién (1985) и Tata mía (1986).

В 1980 году Маура впервые снялась у режиссёра Педро Альмодовара (в фильме «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки»).

Они продолжили своё сотрудничество в 1980-х в фильме «Женщины на грани нервного срыва» (1988), за который Маура в ноябре 1988 года получила приз «Феликс» как лучшая актриса. После этого фильма Маура и Альдомовар не работали вместе более 10 лет и возобновили совместную деятельность только в 2006 году на съёмках «Возвращения». Шесть женщин, снявшихся в фильме (в том числе и Кармен Маура) в 2006 году получили приз Каннского кинофестиваля.

Маура считается гей-иконой после того, как сыграла роль транссексуала в фильме Альмодовара «Закон желания».

Личная жизнь 
Кармен Маура изучала философию и литературу в Школе изящных искусств в Париже. С 1964 по 1970 годы она была замужем за адвокатом Франсиско Фортеса, у супругов есть дочь Кармен и сын Пабло.

Фильмография 
  — El espíritu (Juan Tamariz).
  — El hombre oculto (Alfonso Ungría)
  — Mantis (Luis Mamerto López-Tapia)
  — Un casto varón español (Jaime de Armiñán)
  — El asesino está entre los trece (Javier Aguirre)
  — Don Juan (Antonio Mercero)
  — Tanata (Luis Mamerto López-Tapia)
  — «Леонор» / Leonor (Juan Luis Buñuel)
  — El love feroz (José Luis García Sánchez)
  — «Дневник убийцы» / La encadenada (Manuel Mur Oti)
  — Vida íntima de un seductor cínico (Javier Aguirre)
  — «Книга о благой любви 2» / El libro de buen amor II (Jaime Bayarri)
  — La mujer es cosa de hombres (Jesús Yagüe)
  — Una pareja como las demás (Miguel Ángel Díez)
  — Ir por lana (Miguel Ángel Díez)
  — Pomporrutas imperiales (Fernando Colomo)
  — La petición (Пилар Миро)
  — Tigres de papel (Fernando Colomo)
  — Los ojos vendados (Карлос Саура)
  — De fresa, limón y menta (Miguel Ángel Díez)
  — Folle... folle... fólleme Tim! (Педро Альмодовар)
  — Mi blanca Varsovia (Javier Quintana)
  — «Что делает такая девушка, как ты, в таком месте, как это?» / ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (Фернандо Коломо)
  — Menos mi madre y mi hermana (Jaime Villate)
  — «Гари Купер, который на небесах» / Gary Cooper, que estás en los cielos (Пилар Миро)
  — El hombre de moda (Fernando Méndez Leite)
  — «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки» / Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Педро Альмодовар)
  — Femenino singular (Juanjo López)
  — El Cid cabreador (Angelino Fons)
  — Нескромное обаяние порока (Педро Альмодовар) — Сестра Проклятье
  — «За что мне это?» / ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Педро Альмодовар)
  — Sal gorda (Фернандо Труэба)
  — Sé infiel y no mires con quién (Фернандо Труэба)
  — Extramuros (Miguel Picazo)
  — Tata mía (Хосе Луис Борау)
  — Delirios de amor (Cristina Andreu, Luis Eduardo Aute, Antonio González Vigil and Félix Rotaeta)
  — «Матадор» / Matador (Педро Альмодовар)
  — «Закон желания» / La ley del deseo (Педро Альмодовар)
  — «Женщины на грани нервного срыва» / Mujeres al borde de un ataque de nervios (Педро Альмодовар). (Goya Award)
  — 2.30 A.M.
  — «Батон Руж» / Bâton Rouge (Rafael Moleón)
  — «Ай, Кармела!» / ¡Ay, Carmela! (Карлос Саура). (Goya Award)
  — «Металлолом» / Chatarra (Félix Rotaeta)
  — «Как быть женщиной и при этом не погибнуть» / Cómo ser mujer y no morir en el intento (Ана Белен)
  — La reina anónima (Гонсало Суарес)
  — Sur la terre comme au ciel (Marion Hänsel)
  — Тени одного сражения / Sombras en una batalla (Mario Camus). (Goya Award Nominated)
  — Луи, король-дитя (Roger Planchon) — Анна Австрийская
  — Cómo ser infeliz y disfrutarlo (Энрике Урбису)
  — «Любовь в лугах» (Этьен Шатилье)
  — El palomo cojo (Jaime de Armiñán)
  — Pareja de tres (Antoni Verdaguer)
  — «Король реки» / El rey del río (Мануэль Гутьеррес Арагон)
  — Amores que matan (Juan Manuel Chumilla)
  — Ellas (Luís Galvao Teles)
  — Alliance cherche doigt (Jean-Pierre Mocky)
  — Tortilla y cinema (Martin Provost)
  — Vivir después (Carlos Galettini)
 1998 — Алиса и Мартен / Alice et Martin (Андре Тешине)
  — Lisboa (Antonio Hernández). (Goya Award Nominated)
  — «Коммуналка» / La comunidad (Алекс де ла Иглесиа)(Goya Award) (Silver Seashell)
  — El palo (Eva Lesmes)
  — «Восемьсот пуль» / 800 balas (Алекс де ла Иглесиа) — Лаура
  — «Валентин» / Valentín (Alejandro Agresti)
  — «Зимняя жара» / 25 degrés en hiver — Абелита
  — Entre vivir y soñar (David Albacente и Alfonso Menkes)
  — «На другой стороне» / Al otro lado (Gustavo Loza)
  — «Обещание» / La promesa (Héctor Carré)
  — «Убийство в день праздника» / Killers on Holiday — Иллюмината
  — «Свободная зона» / Free Zone (Amos Gitai)
  — «Королевы» / Reinas (Manuel Gómez Pereira)
  — Nos chères têtes blondes (Charlotte Silvera)
  — «Возвращение» / Volver (Педро Альмодовар) — Ирен
  — Que parezca un accidente (Guillermo de la Guardia)
  — El menor de los males (Antonio Hernández)
  — La Virgen Negra (Ignacio Castillo)
  — The Garden of Eden (John Irvin)
  — «Тетро» / Tetro (Френсис Форд Коппола)

Призы и награды

Каннский кинофестиваль 
 2006 — Награда: Best Actress за «Возвращение» совместно с Пенелопой Крус, Лола Дуэньяс, Бланка Портильо, Йоана Кобо и Чус Лампреаве.

Международный кинофестиваль в Локарно 
 2007 — Награда: Locarno Excellence Award

Премия Гойя 
 2007 — Награда: Best Actress in a Supporting Role for «Возвращение» (2006)
 2001 — Награда: Best Actress in a Leading Role for La comunidad (2000)
 2000 — Номинация: Best Actress in a Leading Role for Lisboa (1999)
 1994 — Номинация: Best Actress in a Leading Role for Sombras en una batalla (1993)
 1991 — Награда: Best Actress in a Leading Role for «Ай, Кармела!» (1990)
 1989 — Награда: Best Actress in a Leading Role for «Женщины на грани нервного срыва» / Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

Fotogramas de Plata 
 2001 — Награда: Best Movie Actress for La comunidad (2000).
 1999 — Награда: Best TV Actress for A las once en casa (1998).
 1994 — Номинация: Best Movie Actress for Sombras en una batalla (1993)
 1993 — Номинация: Best Movie Actress for «La reina anónima» and also Entre el cielo y la tierra (1992)
 1991 — Награда: Best Movie Actress for «Ай, Кармела!» (1990)
 1991 — Номинация: Best TV Actress for La mujer de tu vida (1990)
 1989 — Награда: Best Movie Actress for Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)
 1988 — Номинация: Best Movie Actress for La ley del deseo (1987)
 1987 — Номинация: Best Movie Actress for Tata mía (1986) and also Matador (1986)
 1986 — Номинация: Best Movie Actress for Sé infiel y no mires con quién (1985) and Extramuros (1985)
 1985 — Награда: Best Movie Actress for ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)
 1982 — Награда: Best Performance in a Television series for Esta noche (1991)

Примечания 

Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Киноактрисы Испании‎